Hansa-Bank ist der Name folgender Kreditinstitute:

 Hansa-Bank in Bremen, siehe Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg #Geschichte
 Hansa-Bank (Danzig)
 Deutsche Hansa-Bank in München, siehe Disconto-Gesellschaft #Geschichte
 Hansabank in Estland